

Astronomia 
M72 – oggetto del Catalogo di Messier, ammasso globulare visibile nella costellazione dell'Aquario

Altro 
M72 LAW – lanciagranate anticarro fabbricato negli Stati Uniti d'America